Безгин — фамилия:

 Безгин, Александр Васильевич — директор Ставропольского краевого театра кукол.
 Безгин, Борис Афанасьевич (1907—1957) — советский актер.
 Безгин, Виталий Юрьевич (род. 1990) — украинский частный предприниматель, политик. Народный депутат Украины IX созыва.
 Безгин, Игорь Дмитриевич  (1936—2014) — советский актер и театровед.

См. также 
 Безгиново